Ždírec può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Ždírec – comune del distretto di Havlíčkův Brod, nella regione di Vysočina
Ždírec – comune del distretto di Jihlava, nella regione di Vysočina
Ždírec – comune del distretto di Plzeň-jih, nella regione di Plzeň
Ždírec – comune del distretto di Česká Lípa, nella regione di Liberec
Ždírec nad Doubravou – città del distretto di Havlíčkův Brod, nella regione di Vysočina